Bodson ist der Familienname folgender Personen: 

 Victor Bodson (1902–1984), luxemburgischer Politiker (LSAP)

Siehe auch:
 Regierung Bodson